Nicholas Adán Tweed Simmons (22 de enero de 1989 - Los Ángeles, California) es un actor, músico y escritor de cómics, conocido por su papel en el reality Gene Simmons Family Jewels. Es hijo del músico Gene Simmons de la banda de rock Kiss.

Familiares 

Nick nació en Los Ángeles, California, su padre es el músico Gene Simmons de la banda de rock Kiss y su madre es la actriz y modelo Shannon Tweed. Tiene una hermana menor llamada Sophie Simmons. Todos aparecen en el reality Gene Simmons Family Jewels.

Nick es miembro del Gremio de Actores de Cine y es el más notable. También ha realizado grabaciones de voz en "Robot Chicken" de Cartoon Network. Contribuyó con una historia para la antología de cómics Gene Simmons Casa de los Horrores, el primer número del que fue lanzado en julio de 2007. En el San Diego Comic-Con Internacional en julio de 2009, Historietas Radical presentó una edición especial de previsualización de Gene Simmons propia Encarnado de cómics publicada por el Grupo de Cómics Simmons. 

Fue lanzado el 1 de agosto de 2009, pero la producción se interrumpió en febrero de 2010, debido a las acusaciones de plagio. Él respondió a las acusaciones de 1 de marzo de 2010 alegando que solo se inspiró del manga, sin embargo las evidencias del plagio son irrefutables. La comunidad de fanes afirman con pruebas, que el plagio Bleach en algunas escenas de la saga arrancar. 
Se espera que incursione en el mundo de la Música para el año 2013, aunque no ha dado detalles de su material y si tendrá su propia banda, ya que se había rumorado que se integraría con el grupo norteamericano Jack's Mannequin.

Nacidos en Los Ángeles
Actores de televisión de Estados Unidos